Barnea är ett släkte av musslor som beskrevs av Risso 1826. Barnea ingår i familjen borrmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrmusslor
Barnea